Ferrocarrils Lituans (del seu nom en lituà LieTuvos Geležinkeliai), companyia nacional dels ferrocarrils de Lituània
 Els límits del creixement (del seu nom en anglès Limits To Growth), informe del Massachusetts Institute of Technology de 1972 sobre el creixement econòmic
 Tinent general (del seu nom en anglès LieuTenant General), grau militar emprat en diversos països
 Lamotrigina, medicament utilitzat contra l'epilèpsia i el trastorn bipolar
 ltg també és el codi ISO 639-3 del latgalià, llengua parlada a l'est de Letònia